Râul Cocora se poate referi la:

 Cocora - afluent al râului Ialomița
 Cocora - afluent al râului Rebricea

 Râul Vâlcelul Cocora

Vezi și 
 Cocora, comună în județul Ialomița, România

 Cocor (dezambiguizare)

 Râul Cocoru
 Râul Cocorova

Toponime românești